Daniel Härtnagel (* 18. November 1978 in Beckum) ist ein deutscher Journalist, Blogger, Influencer und Webvideoproduzent aus Hamburg. Seit 2016 tritt er als JunkFoodGuru öffentlich in Erscheinung.

Werdegang 
Daniel Härtnagel wurde 1978 in Beckum geboren. Nach seinem Zivildienst studierte er von 2003 bis 2005 an der Fachhochschule des Mittelstands Medienwirtschaft. Anschließend zog er nach Köln und arbeitete für dreieinhalb Jahre als Co-Moderator des Jugendradio-Magazins Mehr davon. Inspiriert durch den US-amerikanischen Blogger Perez Hilton gründete er während dieser Zeit im Frühjahr 2007 die Plattform PromiPranger, die sich zu einem der erfolgreichsten Portale für Nachrichten über Prominente entwickelte und nach sechs Jahren offline ging. Ende 2009 zog er nach Berlin, um die Position des Chefredakteurs beim Online-People-Magazin Promiflash zu übernehmen. Drei Jahre später wechselte Härtnagel nach Hamburg zum Magazin Wunderweib, das sich mit Themen wie Mode, Kosmetik, Gesundheit und Ernährung beschäftigt. Seit 2013 bildet er zusammen mit Carla Quick die Chefredaktion. Im Rahmen der Medientage München trat er 2015 zum Thema Social Media für Journalisten auf.

Aus grundsätzlichem Interesse an YouTube und der Gewinnung von Reichweite wollte er einen eigenen Kanal betreiben. Er entschied sich dazu, Süßigkeiten und Fertiggerichte zu thematisieren, die er als „Hobby und Leidenschaft“ bezeichnet. Zunächst gründete er einen Kanal, den er nach seiner „Lebensphilosophie“ „Kein Bock zu kochen, aber Hunger“ benannte. Da er den Titel als zu sperrig empfand, änderte er den Namen in „JunkFoodGuru“. Mitte März 2016 veröffentlichte er sein erstes Video, in dem er  Oreo-Kekse vorstellte, die er von einer US-Reise mitgebracht hatte. Für das selbstgesteckte erste Ziel, 100 Abonnenten zu gewinnen, benötigte er ein halbes Jahr. Im März 2017 erhielt die Produktion einer Schokoladen-Pizza von Dr. Oetker breite mediale Aufmerksamkeit. JunkFoodGurus YouTube-Video zum Produkt verbreitete sich im Zuge dessen ebenfalls und avancierte mit über einer halben Million Aufrufen zu seinem bislang erfolgreichsten Video. Bis Frühjahr 2020 generierten seine Videos in Summe knapp neun Millionen Klicks.

Rezeption 
Dennis Betzholz befasste sich für die Tageszeitung Die Welt mit den Videos des JunkFoodGurus. Zwischen all den „Fitness-Influencern“ und „sporttreibenden Menschen“ auf Instagram habe er mit seinen Videos über Junkfood ein „gallisches Dorf“ gebaut. Mit seiner „genussvollen Darbietung des Ungesunden“ habe Daniel Härtnagel „einen Nerv getroffen“. Wer sich die Videos des Influencers ansehe, bemerke jedoch, dass er „sich selbst nicht zu ernst“ nehme.

Weblinks 

 
 JunkFoodGuru auf Instagram

Einzelnachweise 

Webvideoproduzent
Journalist (Deutschland)
Hörfunkmoderator
Influencer
Blogger
Deutscher
Geboren 1978
Mann